Чемберлен () — англійське прізвище.

Відомі носії:
 Алан Чемберлен (; 1943) — англійський професіональний рефері зі снукеру та англійського більярду.
 Алекс Окслейд-Чемберлен (;  1993) — англійський футболіст, фланговий півзахисник
 Безіл Голл Чемберлен (; 1850—1935&) — британський японолог, професор Імператорського університету Токіо.
 Вілт Чемберлейн (; 1936—1999) — американський баскетболіст, один з найкращих центрових в історії НБА
 Джиммі Чемберлен (; 1964) — американський музикант, барабанщик гурту «The Smashing Pumpkins».
  (; 1927—2011) — американський скульптор, живописець, графік і режисер.
  (; 1828—1914) — американський військовий діяч, педагог, політик, юрист.
 Невілл Чемберлен (; 1869—1940) — британський державний діяч, прем'єр-міністр Великої Британії (1937—1940 рр.)
 Невілл Френсіс Фіцджеральд Чемберлен (; 1856—1944)  — офіцер Британсьої армії. Вважається винахідником гри у снукер.
 Остін Чемберлен (; 1863—1937) — британський державний та політичний діяч.
 Оуен Чемберлен (; 1920—2006) — американський фізик, лауреат Нобелівської премії з фізики 1959 р.
 Річард Чемберлен (; 1934) — американський актор кіно і телебачення.
 Г'юстон Стюарт Чемберлен (; 1855—1926) — англійський антропосоціолог, філософ, теоретик расизму.